Das Kremlin Cup 2011 ist ein Damentennisturnier der WTA Tour 2011 im Olimpijski in Moskau. Das Hartplatzturnier der Kategorie Premier fand vom 17. bis 23. Oktober 2011 statt.

Im Einzelfinale setzte sich Dominika Cibulková gegen Kaia Kanepi in drei Sätzen durch. Das Endspiel im Doppel gewannen Vania King und Jaroslawa Schwedowa in zwei Sätzen gegen die Paarung Anastasia Rodionova / Galina Woskobojewa.

Qualifikation 
Die Qualifikation für den Kremlin Cup 2011 fand vom 15. bis zum 16. Oktober 2011 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld des Einzelwettbewerbs.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 
 

WTA Tour 2011
Tennisturnier in Moskau
Olimpijski